Орге — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Орге, Гизем (род. 1993) — турецкая волейболистка, либеро стамбульского «Вакыфбанка» и сборной Турции.
 Орге, Лаура (род. 1986) — испанская лыжница.